Список кантри-альбомов №1 в США в 1996 году (Top Country Albums 1996) — это список кантри-альбомов, которые занимали первые места в США в 1996 году  по итогам еженедельных хит-парадов журнала Billboard. Это был "женский" год, так как почти весь год лидировали альбомы кантри-певиц: Шанайя Твейн (18 недель на № 1) и Лиэнн Раймс (19 недель на № 1).
Альбом Blue 13-летней певицы Лиэнн Раймс стал первым в её карьере чарттоппером и удерживал вершину 28 недель за два года. Всего у неё к 2016 году пять дисков на позиции № 1 в Top Country Albums.

Список

См. также 
 Список кантри-хитов № 1 1996 года (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 1996 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 1996 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 1996 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 1996 года
1996 год в музыке США